FRU steht als Abkürzung für:

 Field Replaceable Unit, Bezeichnung einer PC- oder Laptop-Baugruppe, speziell bei IBM 
 Flughafen Manas in Kirgisistan nach dem IATA-Code

FR-U steht für:

 ehemaliger ISO-3166-2-Code der französischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, seit 2016 durch FR-PAC ersetzt

Fru ist ein Namensteil von

 John Fru Ndi (* 1941), kamerunischer Politiker
 Sananda Fru (* 2003), deutscher Basketballspieler

FRU